APL (programmeertaal) – een programmeertaal van halverwege de twintigste eeuw die nog sporadisch gebruikt wordt
 Acute promyelocytenleukemie – een kanker die bloed en beenmerg aantast
 American President Lines – een containervervoerder en logistiek dienstverlener